Palazzo Arcivescovile (Naples)
 Palazzo Arcivescovile (Sienne)